Иидзима:
 Иидзима (посёлок) — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Нагано.
 Иидзима, Ай (1972—2008) — японская актриса и писательница, бывшая порноактриса.
 Иидзима, Мари (род. 1963) — японская сэйю и певица.
 Иидзима, Сумио (род. 1939) — японский физик, первооткрыватель углеродных нанотрубок.